TV6 kan verwijzen naar een van de volgens televisiekanalen:

 TV6 (Polen)
 TV6 (Noorwegen)
 TV6 (Zweden)
 TV6 (Letland)
 TV6 (Estland)
 TV6 (Litouwen)
 CCN TV6 - Trinidad en Tobago
 TV6 (Oostenrijk)

Niet meer actief
 TV-6 (Rusland)
 TV6 (Frankrijk)
 TV6 (Hongarije)
 Channel 6 (Ierland)